Amerikaans rugbyteam (mannen) Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Amerikaans rugbyteam (vrouwen) Rugby union vrouwenploeg in de vijftienmansvariant
 Amerikaans rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
 Amerikaans rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant